Mađare est un toponyme qui peut désigner :
Magjerë/Mađare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica et dans le district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Maxharë/Mađare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac et dans le district de Prizren ;
Mađare, un village de Serbie centrale situé dans la municipalité de Preševo, district de Pčinja.